Carbonaro peut désigner :
 Un membre du carbonarisme, mouvement initiatique et secret ;
 Alessandra Carbonaro (1986-), une femme politique italienne.